Мигель Мартинес:
 Мартинес, Мигель Анхель (род. 1984) — аргентинский футболист.
 Миста (род. 1978, настоящее имя Мигель Анхель Феррер Мартинес) — испанский футболист.
 Гомес Мартинес, Мигель Анхель (род. 1949) — испанский дирижёр.
 Мигель Мартинес — псевдоним Михаила Кольцова в Испании в 1936—1938 годах.